ONW steht für:
 Operation Northern Watch

onw steht für:
 Altnubische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung